Esistono due comuni francesi con questo nome

Sauville – Ardenne
Sauville – Vosgi